Любенецкий, Андрей (ок. 1550—1623) — польский историк, писатель-арианин.
 Любенецкий, Кристоффель (1659—1729) — польский живописец и гравер эпохи Барокко.
 Любенецкий, Станислав (1623—1675) — польский астроном, историк, писатель.